Ленер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ленер, Енё (1894—1948) — венгерский скрипач.
 Ленер, Робин (род. 1991) — шведский хоккеист, вратарь.
 Ленер, Эрнст (1912—1986) — немецкий футболист.